W Polsce: 
 Żerków – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Żerków

 Żerków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Brzeg Dolny 
 Żerków – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Gnojnik 

 Żerków – gmina
 Żerków – gromada